

Astronomia
 Cratere Rost – cratere lunare

Geografia
 Røst – comune della contea di Nordland, in Norvegia

Persone
 Andrea Rost – soprano ungherese
 Elfi Rost – ex mezzofondista tedesca orientale
 Erik Rost – sci orientista e orientista svedese
 Florentine Rost van Tonningen – collaborazionista olandese del nazifascismo
 Frank Rost – ex calciatore tedesco
 Friedrich Wilhelm Ehrenfried Rost – teologo e filologo classico tedesco
 Jan Rost – artigiano, imprenditore e arazziere fiammingo
 Levi Rost – ex cestista statunitense
 Timo Rost – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco